Příjmení McCabe nese více různých osobností:

 Andrew G. McCabe (* 1968) – dočasný ředitel FBI
 David McCabe (* 1980) – anglický kytarista a zpěvák
 John McCabe (1939–2015) – anglický hudební skladatel a klavírista
 John McCabe (spisovatel) (1920–2005) – americký spisovatel a pedagog